Morgoth peut désigner :
 Morgoth, un personnage du légendaire de l'écrivain  apparaissant notamment dans Le Silmarillion ;
 Morgoth, un groupe allemand de .